SAS har flera betydelser:
 Scandinavian Airlines, ett flygbolag
 SAS Sverige
 SAS Norge
 SAS Danmark
 SAS International
SAS Ireland
 svenska Aeronautiska Sällskapet, se Kungliga svenska aeroklubben
 Svenska astronomiska sällskapet
 Svenska som andra språk
 En svensk sändlista för intresserade av musikaliska synthesizers, se vidare SAS - Svenska Analogsympatisörer
 SAS System, ett statistiskt analyssystem
 Serial Attached SCSI, en gränssnittsstandard för hårddiskar och andra digitala lagringsmedium
 en brittisk militär enhet, se vidare Special Air Service
 en fransk bolagsform, Société par actions simplifiée

 Šas, ort i Montenegro
 Šaš, ort i Kroatien

Se även 
 s.a.s., förkortning med betydelsen "så att säga"